Cintilação é um termo genérico usado para descrever rápidas variações no brilho aparente ou cor de uma fonte de luz. O termo pode referir-se a:
 Cintilação (astronomia), os efeitos atmosféricos que influenciam as características ópticas dos objectos celestes observados a partir da Terra;
 Cintilação (computação), o efeito da cintilação nos monitores CRT´s.
 Cintilação interplanetária, flutuações das ondas de rádio causadas pelo vento solar;
 Cintilação (física), o pulso de luz produzido por certos materiais ao absorverem radiação ionizante;
 Cintilação (radar), a rápida deslocação aparente de um alvo num monitor de radar;
 Cintilação (medicina), distorções visuais de carácter rapidamente oscilante em geral associadas a enxaqueca;
 Contador de cintilação, um equipamento utilizado para detectar radiação ionizante;
 Cintilação (ilusão óptica), uma imagem cuja composição cromática causa uma ilusão óptica.